Van Buren Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

in Arkansas:
 Van Buren Township (Crawford County, Arkansas)
 Van Buren Township (Newton County, Arkansas)
 Van Buren Township (Union County, Arkansas)

in Indiana:
 Van Buren Township (Brown County, Indiana)
 Van Buren Township (Clay County, Indiana)
 Van Buren Township (Daviess County, Indiana)
 Van Buren Township (Fountain County, Indiana)
 Van Buren Township (Grant County, Indiana)
 Van Buren Township (Kosciusko County, Indiana)
 Van Buren Township (LaGrange County, Indiana)
 Van Buren Township (Madison County, Indiana)
 Van Buren Township (Monroe County, Indiana)
 Van Buren Township (Pulaski County, Indiana)
 Van Buren Township (Shelby County, Indiana)

in Iowa:
 Van Buren Township (Jackson County, Iowa)
 Van Buren Township (Keokuk County, Iowa)
 Van Buren Township (Lee County, Iowa)
 Van Buren Township (Van Buren County, Iowa)

in Michigan:
 Van Buren Township (Michigan)

in Minnesota:
 Van Buren Township (Minnesota)

in Missouri:
 Van Buren Township (Jackson County, Missouri)
 Van Buren Township (Newton County, Missouri)
 Van Buren Township (Wright County, Missouri)

in North Dakota:
 Van Buren Township (North Dakota)

in Ohio:
 Van Buren Township (Darke County, Ohio)
 Van Buren Township (Hancock County, Ohio)
 Van Buren Township (Montgomery County, Ohio)
 Van Buren Township (Putnam County, Ohio)
 Van Buren Township (Shelby County, Ohio)